Gouvernement fédéral est le titre du gouvernement dans plusieurs États fédéraux, fédérations ou confédérations. On parle ainsi de  :
 Gouvernement fédéral d'Allemagne
 Gouvernement fédéral d'Autriche
 Gouvernement fédéral de Belgique
 Gouvernement fédéral du Brésil
 Gouvernement fédéral du Nigeria
 Gouvernement fédéral de Somalie
 Gouvernement fédéral du Canada. Au Canada, le mot « gouvernement fédéral » peut faire référence à l'ensemble des institutions fédérales qui gouverne le pays (Parlement du Canada, gouvernement), à la branche exécutive de l'État fédéral (Gouvernement du Canada) ou simplement l'actuel exécutif au pouvoir (Cabinet du Canada). On dira ainsi que le gouvernement du Premier ministre Justin Trudeau administre le gouvernement canadien.
 Gouvernement fédéral des États-Unis, c'est-à-dire les branches exécutive (cabinet), branche législative (Congrès) et branche judiciaire de l'état fédéral (système judiciaire fédéral). Toutefois, dans l'usage courant, le gouvernement se réduit à la branche exécutive donc à l'administration américaine qui entoure le président des États-Unis, voire simplement mais plus rarement au cabinet présidentiel.

Articles connexes 
 Gouvernement
 État fédéral